Un agrès est une structure fixée au sol et permettant de réaliser des exercices physiques dédiés. On distingue les :
 agrès de loisirs ;
 agrès de sport ;
 agrès de cirque.
 Chez les  marins ou sapeurs-pompiers français et à la protection civile belge, un agrès est un véhicule de liaison ou d'intervention, avec son armement et son matériel, voire un matériel, un outil en particulier. Le nom d'agrès n'est plus utilisé pour les véhicules mais on désigne toujours le chef de l'armement d'un véhicule de pompier comme étant le "chef d'agrès".
 Dans la marine, les agrès constituent le gréement.
 Agrès est une ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Saint-Parthem